По состоянию на начало 2020 года 98 населённых пунктов Индонезии имеют статус городов — ко́та (). В соответствии с действующим законодательством, городской муниципалитет является автономной административно-территориальной единицей второго уровня (то есть входящей в состав провинции или особого округа, по статусу равного провинции) и по своему статусу приравнивается к другой административно-территориальной единице второго уровня, округу — кабупа́тену (). Город возглавляется мэром — валико́та (), избираемым населением. Как и округ, он имеет выборный законодательный орган — Региональный совет народных представителей ().

Некоторым своеобразием отличается административное устройство столицы страны, Джакарты. Её территория выделена в Особый столичный округ с провинциальным статусом, который подразделяется на пять административных городов () и один административный округ ( — включает группу небольших островов у столичного побережья, не имеющих городской застройки). Административные города — Центральная Джакарта, Западная Джакарта, Восточная Джакарта, Северная Джакарта и Южная Джакарта — имеют существенно меньшую степень самоуправления, чем обычные городские муниципалитеты: они не имеют собственных законодательных органов власти, а их мэры назначаются губернатором Джакарты.

Список городов

Административные города в составе Джакарты

См. также 
 Города Индонезии с населением более 500 тысяч человек
 Административное деление Индонезии
 Округа и муниципалитеты Индонезии

Примечания 

Города Индонезии
Индонезия